Jméno Andrés Escobar náleží těmto lidem:

 Andrés Escobar Saldarriaga (1967–1994) – kolumbijský fotbalista zavražděný v Medellínu krátce po MS 1994
 Andrés Ramiro Escobar Díaz (* 1991) – kolumbijský fotbalista